Campionatul Balcanic de Atletism din 1959, numit atunci Jocurile Balcanice, s-a desfășurat între 19 și 21 septembrie 1959 pe Stadionul Republicii din București, România. Au participat Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, Turcia și România. Alexandru Bizim a rostit jurământul atleților participanți.

Rezultate
RM - record mondial; RC - record al competiției; RE - record european; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

Feminin

Clasament pe medalii

Note

Legături externe 
 Rezultate, Sportul Popular, 20 septembrie 1959
 Rezultate, Sportul Popular, 21 septembrie 1959
 Rezultate, Sportul Popular, 22 septembrie 1959
  1959 Balkan Athletics Championship la athleticspodium.com
  BALKAN GAMES/CHAMPIONSHIPS la gbrathletics

1959 în sport
Campionatul Balcanic de Atletism
Competiții sportive internaționale găzduite de România
Sport în București